El término apertura puede referirse:

 en óptica, a la apertura, un agujero o perforación a través de la cual pasa la luz;
 en ajedrez, a la apertura, la fase inicial del juego del ajedrez;
 en rugby, a la apertura, jugador de rugby ubicado en la línea de tres cuartos, encargado de distribuir y organizar el juego del resto de la línea y del equipo;
 en videografismo, a la apertura, secuencia audiovisual que presenta título y créditos;
 al Torneo de Apertura y Clausura, una de las fases en que se dividen las temporadas de muchas ligas de fútbol latinoamericanas, cada una con su propio campeón;
 a la Transición Española, periodo histórico durante el cual se lleva a cabo el proceso por el que España deja atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco, pasando a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de Derecho;
 en Venezuela, al Movimiento Apertura, un partido político venezolano.